Denna artikel är en lista över sportklubbar i Göteborg med omnejd på elitnivå.

Amerikansk fotboll - Superserien för herrar 
 Göteborg Marvels

Badminton - Elitserien i badminton
 Askims BC
 Göteborgs Badmintonklubb
 Västra Frölunda BK
 Vårvindens BMK

Bandy - Elitserien i bandy
 IFK Kungälv (Kungälv)

Bandy - Bandyallsvenskan
 Gais Bandy
 Ale-Surte BK (Surte)

Bowling - Elitserien i bowling
 BK Joker
 Team Pergamon
Bowling - Elitserien i bowling damer
 Örgryte IS
Boxning
 Angered Boxing Club
 Hisingens boxningsklubb

Fotboll - Damallsvenskan 
 BK Häcken FF (tidigare Kopparbergs/Göteborg FC)
 Jitex BK (Mölndal)
Fotboll - Fotbollsallsvenskan
Gais
Örgryte IS
IFK Göteborg
BK Häcken
Fotboll - Superettan
Qviding FIF
Utsiktens BK

Friidrott
GKIK
IFK Göteborg
IF Kville
Solvikingarna
Ullevi Friidrottsklubb
Utby IK
IK Vikingen
Örgryte IS

Fäktning
 Göteborgs Fäktklubb

Handboll - Handbollsligan
 IK Heim (Mölndal)
 Redbergslids IK
 IK Sävehof (Partille)
 Önnereds HK
Handboll - Svensk handbollselit (SHE)
 Kärra HF
 Kv. IK Sport
 Önnereds HK

Inlinehockey - Sweden Inline Hockey League
 Göteborg Revolution Inliners
 Jokers IHC
 Landvetter Jets (Härryda)

Innebandy - Svenska superligan för herrar och damer
 Pixbo (Mölnlycke)
 IBF Älvstranden

Ishockey - Svenska Hockeyligan (SHL)
Frölunda HC

Orientering
 IFK Göteborg
 Göteborg-Majorna OK

Mugglar-quidditch
 Gothenburg Griffins

Roller Derby
 Dock City Rollers

Segling
 GKSS

Speedway - Elitserien i speedway
 Ingen klubb 

Simning
 Polhems Simklubb

Squash - Elitserien i squash
 Team Göteborg Squashklubb

Triathlon
 Triathlon Väst

Ultimate Frisbee
 Skogs Ultimate Göteborg

Sportklubbar i Göteborg